Лиза Джейкаб () (27 декабря, 1978, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса и писатель.

Российским зрителям известна по фильму «Миссис Даутфайр», где она исполнила роль дочери главного героя.

Окончила колледж в Нью-Джерси. Замужем. В настоящее время в фильмах не снимается.

Фильмография 
 Double Frame … (2000) Tara
 The Royal Diaries: Isabel — Jewel of Castilla (2000) … Isabel
 Влюблённый Джордж Лукас (1999) … Марион
 Хождение по луне (1999) … Майра Нэйделл
 Дом мечты (1998)
 Нарисованные ангелы (1998)
 Issac Newton: A Tale of Two Issacs (1998)
 Парикмахерша и чудовище (1997) … Катрина Поченко
 On the Edge of Innocence (1997) … Элли Уинтроп
 Бермудский треугольник (1996) Annie
 Линия жизни (1996) … Шелли Мэйтленд
 День независимости (1996) … Алисия Касс
 Борьба за справедливость: История Нэнси Конн (1995) Лайза Конн
 Показное совершенство (1995) … Дж. Дж. Томас
 Поросячья история (1995)
 Детский крик о помощи (1994) … Аманда
 Утренник (1993) … Сандра
 Миссис Даутфайр (1993) … Лидия Хиллард
 Вендетта 2: Новая мафия (1993)
 Слабая Роза / Rambling Rose (1991) … Doll Hillyer
 Rape of Doctor Willis, The (1991) … Carrie Willis
 Story Lady, The (1991) … Alexandra Pollard
 Глори! Глори! (1989)
 Звонок (1989) … Холли Андерсен
 Once Upon a Giant (1988) … Little Red Riding Hood
 Право народа (1986) … Кэти
 Элени (1985) … Внучка Кэти

Библиография 
 You Look Like That Girl: A Child Actor Stops Pretending and Finally Grows Up (2015)
 Not Just Me: Anxiety, Depression, and Learning to Embrace Your Weird (2017)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки